Оса́дки, в различных областях:

 Атмосферные осадки — вода в жидком или твёрдом состоянии, выпадающая с неба.
 Геологические осадки — горные породы, образующиеся в результате переотложения продуктов выветривания и разрушения различных горных пород.
 Донные осадки — минеральные вещества, отложившиеся на дне океанов, морей, озёр, рек в результате физических, химических и биологических процессов.
 Химические осадки — хемогенные отложения.
 Осадки фундаментов — виды деформаций фундаментов и оснований зданий и сооружений.

См. также 

 Осадка